Nanteuil ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Nanteuil (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
 Nanteuil-Auriac-de-Bourzac im Département Dordogne
 Nanteuil-en-Vallée im Département Charente
 Nanteuil-la-Forêt im Département Marne
 Nanteuil-la-Fosse im Département Aisne
 Nanteuil-le-Haudouin im Département Oise
 Nanteuil-lès-Meaux im Département Seine-et-Marne
 Nanteuil-Notre-Dame im Département Aisne
 Nanteuil-sur-Aisne im Département Ardennes
 Nanteuil-sur-Marne im Département Seine-et-Marne
 Vichel-Nanteuil im Département Aisne

Nanteuil oder de Nanteuil ist der Familienname folgender Personen:
 Célestin Nanteuil (1813–1873), französischer Maler und Grafiker
 Charles-François Lebœuf dit Nanteuil (1792–1865), französischer Bildhauer 
 Jean de Nanteuil († 1297), Bischof von Troyes
 Milon de Nanteuil († 1234), Ritterkämpfer (Meilen), Bischof von Reims und Beauvais
 Philippe de Nanteuil († um 1258), französischer Ritter und Trouvère
 Renaud de Nanteuil († 1283), Bischof von Beauvais
 Robert Nanteuil (1623–1678), französischer Zeichner und Kupferstecher
 Thibaud Nanteuil († 1283), Bischof von Beauvais

Graf von Nanteuil-le-Haudouin ist der Titel folgender Personen:
 Caspar von Schönberg (Offizier) (Gaspard de Schomberg; 1540–1599), französischer Offizier
 Henri de Schomberg (Heinrich von Schönberg; 1575–1632), französischer Militärführer
 François-Annibal d’Estrées (1573–1670), französischer Diplomat und Heerführer, Marschall von Frankreich
 Jean II. d’Estrées (1624–1707), französischer Heerführer, Marschall und Admiral von Frankreich